Милош Николић се може односити на:
 Милош Николић, професор
 Милош Ђорђе Николић, писац
 Милош Николић (фудбалер, 1987), фудбалер
 Милош Николић (фудбалер, 1989), фудбалер
 Милош Николић (фудбалер, 1994), фудбалер
 Милош Николић (фудбалер, 1999), фудбалер